Die Nemzeti Bajnokság 2003/04 war die 103. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Sie begann am 25. Juli 2003 und endete am 27. Mai 2004. Von Anfang Dezember 2003 bis Anfang März 2004 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause). Meister wurde zum 28. Mal Ferencváros Budapest.

Modus 
Die Saison wurde zunächst mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die ersten sechs Mannschaften qualifizierten sich für die Meisterrunde, die übrigen sechs für die Abstiegsrunde. Die Ergebnisse wurden übernommen. Anschließend spielten die Mannschaften jeder Gruppe mit Hin- und Rückspielen noch ein weiteres Mal gegeneinander. Die beiden Letztplatzierten der Abstiegsrunde mussten Relegationsspiele um den Klassenverbleib bestreiten.

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Meisterrunde 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abstiegsrunde 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Relegation 

|}

Weblinks 
 Hungary 2003/04 auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)

2004
Fußballsaison 2003/04